David Rosenboom – compositore statunitense
 Thomas Rosenboom – scrittore olandese